Roberto Gargiani (né en ) est un historien de l'architecture italien et professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Biographie 
Gargiani est né en  à Poggio a Caiano, en Italie. Il reçoit un diplôme d'architecture en 1983 et obtient son doctorat en 1992 à la Faculté d'architecture de l'Université de Florence . 

Il a été successivement nommé professeur associé d'histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie (1994-97), à l' École d'Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée (1998-2000), et à la Faculté d'architecture de l'Université Roma Tre (1998-2005), où il a par la suite été promu professeur titulaire. 

En 2005, il est nommé professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où il dirige actuellement le Laboratoire de Théorie et d'Histoire de l'Architecture 3 (LTH3) et où il a été directeur du département d'architecture (2011-15 ) et des archives de la construction moderne (2015-2017).

Recherche 
Dans les années 1980 et 1990, Gargiani concentre ses recherches sur l'architecture et les intérieurs du , sur Auguste Perret et son école, ainsi que sur Le Corbusier. Il écrit des livres et des essais traitant de l'histoire de la construction dans une période allant de l'antiquité à l'époque contemporaine, sur des sujets aussi divers que la construction de la colonnade du Louvre en pierre armée, la bibliothèques d'Henri Labrouste, la question de la polychromie et ses implications sur le concept de vérité des matériaux, ou encore le principe de revêtement de Gottfried Semper et ses influences sur les techniques de l'architecture moderne. Ses recherches conduisent à la publication de recueils d'essais consacrés aux éléments essentiels de l'architecture - colonne, sol, plateforme, etc. Au milieu des années 1990, il consacre également ses recherches à l'étude des techniques, des matériaux et des structures de l'architecture de la Renaissance européenne, ce qui abouti à la publication d'un livre sur l'architecture italienne du . Au début des années 2000, ses recherches sur l'architecture contemporaine, en particulier sur Rem Koolhaas, Archizoom Associati et Superstudio, aboutissent à plusieurs essais monographiques et à une exposition. En 2008, il reçoit un Advanced Grant du Conseil européen de la recherche pour un projet sur l'histoire du ciment et du béton dans l'architecture. Dans sa collectionTreatise on Concrete, Gargiani se penche sur les protagonistes de l'architecture du béton au  (Le Corbusier, Louis I. Kahn et Pier Luigi Nervi). Il explore de plus les périodes historiques charnières dans le développement de structures en béton () et aborde le rôle de ce matériau dans l'art du .

Publications notables 
 Valori primordiali e ideologici della materia, da Uncini a LeWitt. Sculture in calcestruzzo dal Novecento ad oggi, Aracne, Rome, 2018 (with A. Rosellini)
 Inside no-stop city: Parkings résidentiels et système climatique universel, B2, Paris, 2017
 The Rhetoric of Pier Luigi Nervi. Concrete and Ferrocement Forms, EPFL Press, Lausanne, Treatise on Concrete, 2016 (with A. Bologna)
 Louis I. Kahn, Exposed Concrete and Hollow Stones, 1949-1959, EPFL Press, Lausanne, Treatise on Concrete, 2014
 Concrete, from Archeology to Invention 1700-1769, EPFL Press, Lausanne, Treatise on Concrete, 2013
 L’architrave, le plancher, la plate-forme. Nouvelle histoire de la construction, PPUR, Lausanne, 2012 (curator)
 Le Corbusier: Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965, EPFL Press, Lausanne, 2011 (with A. Rosellini; German translation, Edition Detail, Berlin, 2014)
 Superstudio, Editori Laterza, Roma, Bari, 2010 (with B. Lampariello)
 Rem Koolhaas / OMA. The Construction of Merveilles, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2008 (Japanese translation, Kajima Publishing, Tokyo, 2015)
 La colonne. Nouvelle histoire de la construction, PPUR, Lausanne, 2008 (curator)
 Archizoom Associati 1966-1974, dall'onda pop alla superficie neutra, Electa, Milan, 2007 (French translation, 2007)
 Rem Koolhaas/OMA, Editori Laterza, Rome-Bari, 2006
 Principi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento, Editori Laterza, Rome-Bari, 2003
 Idea e costruzione del Louvre. Parigi cruciale nell’architettura moderna europea, Alinea, Florence, 1998
 Storia dell’architettura contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998 (con G. Fanelli; French translation, PPUR, Lausanne, 2008)
 Il principio del rivestimento. Prolegomena a una storia dell’architettura contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 1994,(with G. Fanelli; Spanish translation, 1999)
 Auguste Perret, 1874-1954. Teoria e opere, Electa, Milano, 1993 (French translation, Gallimard, Paris, 1994)
 Ornamento o nudità. Gli interni della casa in Francia. 1918-1939, Editori Laterza, Rome-Bari, 1993 (with G. Fanelli)
 Auguste Perret, Editori Laterza, Rome-Bari, 1991 (with G. Fanelli)

Références

Liens externes 
 
 
 Page personnelle à l'EPFL

École polytechnique fédérale de Lausanne
Étudiant de l'université de Florence
Naissance en septembre 1956
Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne